Il doppio femminile  del Japan Open Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Vania King e Jelena Kostanić Tošić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. La Kostanić ha fatto coppia con Jill Craybas, ma ha perso nel 1º turno contro Camille Pin e María Emilia Salerni.

La King ha fatto coppia con Chia-jung Chuang, ma Tiantian Sun e Zi Yan le hanno battuto in finale 1–6, 6–2, 10–6.

Teste di serie

  Chia-jung Chuang /  Vania King (finale)
  Tiantian Sun /  Zi Yan (campionesse)

  Jill Craybas /  Jelena Kostanić Tošić (primo turno)
  Lourdes Domínguez Lino /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2007